Челеба́дзе ( — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Гіоргі Челебадзе (* 1992) — грузинський футболіст. Син Реваза Челебадзе.
 Реваз Челебадзе (* 1955) — грузинський радянський футболіст.

Грузинські прізвища